Vedení (od slovesa vést, vedu) může být:

 management – řízení podniku
 vůdcovství (anglicky leadership) – vedení lidí

 ve fyzice

 vedení tepla – jeden ze způsobů šíření tepla v tělesech

 v technice

 vedení (strojnictví) – povrch profilovaný tak, aby zajistil přímočarý pohyb protikusu
 elektrické vedení, souhrnně nazývané přenosová soustava a distribuční soustava – vedení sloužící k přenosu elektrické energie
 telefonní vedení – vedení sloužící k přenosu zvuku
 účastnické vedení – vedení z telefonní ústředny ke koncovému zařízení
 telegrafní vedení – vedení sloužící k přenosu textových zpráv na dlouhou vzdálenost
 trolejové vedení – vedení sloužící k přenosu elektrické energie do drážního vozidla

Externí odkazy